Roselius ist der Familienname von

 Christian Roselius (1871–1945), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt
 Dietrich Friedrich Rennig Roselius (1843–1902), Bremer Kaufmann und Kaffee-Importeur
 Ernst Roselius (1904–1941), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Autor
 Friedrich Roselius (1876–1941), Bremer Kaufmann und Kaffeeproduzent 
 Hildegard Roselius (1901–1963), deutsche Zeichnerin und Schriftstellerin 
 John Roselius (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler

 Marie Roselius (1869–1951), deutsche Pädagogin

Roselius ist der Name für
 das Ludwig Roselius Museum in Bremen in der Böttcherstraße
 die Ludwig-Roselius-Allee in Bremen
 das Roselius-Verfahren zur Entkoffeinierung von Kaffee 

Roselius ist eine abgewandelte Form von Raselius. Dieser Name entstand im 17. Jahrhundert durch Latinisierung von Rasel bzw. Räsel (siehe Raselius, Christoph Andreä in der Allgemeinen Deutschen Biographie und Raselius, Andreas.)